Thomas Barlow kan syfta på bland andra:

* Thomas Barlow (1607–1691), brittisk bibliotekarie och biskop
 Thomas Barlow (1845–1945), brittisk läkare
 Thomas Barlow (1940–2017), amerikansk kongressman från Kentucky